

Biografia
Possiede il passaporto serbo.

Carriera

Nazionale
Ha preso parte ai Mondiali Under-20 2011 giocando la partita Brasile-Austria (3-0).

Collegamenti esterni